Kleva kan syfta på:

Geografi

Sverige
Kleva gruva – en nedlagd gruva i Alseda socken, Jönköpings län
 Kleva klintar – ett naturreservat på Mösseberg, Falköpings kommun

Götene kommun
Kinne-Kleva socken – socken i Västergötland, innan 1889 Kleva socken
Kinne-Kleva landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
Kinne-Kleva församling – en tidigare församling i Skara stift –1992
 Kinne-Kleva kyrka – en kyrkobyggnad Kinne-Kleva
Kinne-Kleva –  kyrkbyn i Kinne-Kleva socken och en småort i Götene kommun
Kleva-Sils församling – en tidigare församling i Kålland-Kinne kontrakt i Skara stift1992–2017
 Kinne-Kleva och Sils distrikt – ett distrikt i Götene kommun och Västra Götalands län 2016–

Falköpings kommun
Vilske-Kleva socken – socken i Västergötland, innan 1889 Kleva socken
Vilske-Kleva landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
Vilske-Kleva församling – en tidigare församling i Skara stift –2010
 Vilske-Kleva kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Floby församling
Vilske-Kleva – kyrkbyn i Vilske-Kleva socken och en småort i Falköpings kommun
 Vilske-Kleva distrikt –  ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län 2016–

Belarus 

 Kljava (vattendrag i Belarus, Hrodnas voblast), 
 Kljava (vattendrag i Belarus, lat 53,78, long 28,95),

Se även
Kleven
Klevasjön
Klevamossen

Robotskapade Belarusförgreningar